Маріон Бартолі і Анна-Лена Гренефельд були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі, оскільки обидві цього тижня брали участь у турнірі в Парижі.

Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 3–6, 6–1, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

Паттайя
2006